Ка́нер — еврейская фамилия. Известные носители:

 Канер, Валерий Викторович (1940—1999) — российский физик, профессор, поэт, бард, автор песни «А всё кончается».
 Канер, Самуил Исаакович (1888—1968) — советский живописец.
 Канер, Эмануил Айзикович (1931—1986) — советский физик-теоретик. Член-корреспондент АН УССР (1982).

См. также 
 Каннер